Personen
 Laurent Delvaux (1696-1778), Vlaamse beeldhouwer
 J.C.P.J. Delvaux de Fenffe (1782-1863), Belgisch scheikundige
 Frédéric Delvaux (1834-1916), Belgisch volksvertegenwoordiger
 Paul Marie Delvaux (1839-1916), Belgisch volksvertegenwoordiger
 Henry Delvaux de Fenffe (1863-1947), Belgisch politicus
 Ernest Delvaux (1883-1969), Belgisch senator
 Louis Delvaux (1895-1976), Belgisch politicus en minister
 Paul Delvaux (1897-1994), Belgisch kunstschilder 
 André Delvaux (1926-2002), Belgisch filmregisseur
 Monique Delvaux (1938), Vlaams journaliste en nieuwslezer
 Béatrice Delvaux (1960), Belgisch journaliste
 Anne Delvaux (1970), Belgisch journaliste en politicus
 Charles Delvaux, stichter van het merk Delvaux

Overige
 Delvaux (merk), een Belgisch merk van luxegoederen
 Delvauxiet, amorf mineraal voor het eerst in België gevonden